Het Eerste divisie 2007/08 seizoen van FC Dordrecht was het 16de seizoen in het Nederlands betaald voetbal uit de fusie club SVV/Dordrecht '90 (1992) sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. Het was het 'tweede' seizoen onder trainer Gert Kruys die bijna de gehele selectie van vorig seizoen opnieuw tot zijn beschikking had.

De eerste officiële wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 10 augustus 2007 in een uitwedstrijd tegen SC Cambuur Leeuwarden. In de landelijke KNVB beker stroomde FC Dordrecht in de tweede ronde binnen, tegen de amateurs van WHC en werd gespeeld op 25 september 2007.

Het seizoen 2007/08 was financieël gezien succesvol met de transfers van Adil Auassar (aan het begin), Nick van der Velden (aan het einde), naar respectievelijk VVV-Venlo en AZ en het succes van het bekertoernooi met een vol stadion tegen Roda JC.

Selectie 2007/08

Eerste divisie

Wedstrijden

Statistieken

KNVB

Wedstrijden

Statistieken

 2007/08
Dordrecht FC